est un mot anglais signifie littéralement « mur de feu ». Il peut faire référence à :

En informatique, un  est un pare-feu,
En astrophysique,  se traduit par mur de feu.

Œuvres 
 Firewall (2006), un film de Richard Loncraine, avec Harrison Ford.

Voir aussi 
Grand Firewall de Chine